Ruggles est un patronyme porté notamment par :

 Carl Ruggles (1876-1971), compositeur américain ;
 Charles Ruggles (1886-1970), acteur américain ;
 Daniel Ruggles (1810-1897), brigadier général américain dans l'armée des États confédérés ;
 Hilton Ruggles (1963-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Wesley Ruggles (1889-1972), réalisateur américain.

Homonymie de patronyme